Шембеки
 Шенебек (Ельбе)